Ранчо Палмира има више значења:

 Ранчо Палмира (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Палмира (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Палмира (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Палмира (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику